Edward Kassner – cantautore e uomo d'affari austriaco
 Eli Kassner – musicista canadese
 Helmut Kassner – pilota motociclistico tedesco
 Rudolf Kassner – scrittore austriaco